Малик Фати, в российской прессе часто упоминается как Фатхи (; 29 октября 1983, Западный Берлин) — немецкий футболист, защитник.

Биография 
Отец Малика — выходец из Турции, мать — немка. С 2001 по 2008 годы выступал за «Герту». 12 марта 2008 года подписал контракт со «Спартаком».

В составе красно-белых Фати провёл 40 матчей и забил 6 голов, но закрепиться в московской команде ему не удалось и 1 февраля 2010 года он перешёл до конца сезона 2009/10 в немецкий клуб «Майнц 05» на правах аренды. Затем вернулся в «Спартак» и был заявлен для участия в чемпионате России под номером 74. Однако 31 августа 2010 года игрок был вновь отдан в аренду в «Майнц». 15 июля 2011 года «Спартак» и «Майнц» согласовали переход 27-летнего защитника в немецкий клуб за €2 млн.

В составе национальной сборной Германии дебютировал 16 августа 2006 года в матче против сборной Швеции.

Достижения 
 Победитель Кубка Интертото (1): 2006
 Серебряный призёр Чемпионата России (1): 2009

Факты 

 За пару недель до перехода в «Спартак» Фати окончил в Институте Гумбольдта пятимесячные курсы по специальности «Спортивная наука». Причём по предмету «Футбол» не получил высшей оценки.
 Владеет русским языком.

Клубная карьера 

(откорректировано по состоянию на 26 ноября 2010)

Примечания 

Родившиеся в Западном Берлине
Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Герта» Берлин
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Майнц 05»
Игроки ФК «Кайсериспор»
Игроки ФК «Мюнхен 1860»
Игроки ФК «Атлетико Балеарес»